Pleuron (Πλευρών) és el nom de dues ciutats d'Etòlia, Pleuron Vella i Pleuron Nova, el territori de les quals fou anomenat Pleurònia.

Referències 

Ciutats d'Etòlia